Estampes – comune francese del Gers
Étampes – comune francese dell'Essonne
Estampes – suite per pianoforte composta nel 1903 da Claude Debussy